Czarny mercedes – powieść Janusza Majewskiego
 Czarny mercedes – film z 2019 w reżyserii Janusza Majewskiego